Чубини́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Чубинидзе, Леван Варламович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Чубинидзе, Мирон Дмитриевич (1905—1980) — советский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР в 1953—1959 годах.
 Чубинидзе, Михаил Дмитриевич (1910—2006) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР.